Ernst-Ludwig-Schule steht für:
 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim, Schule in Bad Nauheim
 Ernst-Ludwig-Schule (Worms), Schule in Worms